Amerikai Egyesült Államok
Carlyle (Illinois), város az Amerikai Egyesült Államokban
Carlyle (Kansas), önkormányzat nélküli település az Amerikai Egyesült Államokban
Carlyle (Montana), kísértetváros az Amerikai Egyesült Államokban
 Kanada
Carlyle (Saskatchewan), város Kanadában
egyéb
Thomas Carlyle, skót történetíró